Bill Nicholson (1919 - 2004), futbolista anglès
 Bill Nicholson (motociclista), pilot de motociclisme britànic actiu durant la dècada del 1950